Turau steht für:
 Turau, Stadt im Süden von Weißrussland
 Turau, bis 1938 Turowen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Turowo (Pisz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Turau ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Turau (aktiv zwischen 1652 und 1677), deutscher Gemmenschneider, Vater von Gottfried Turau
 Gottfried Turau, Meister der Danziger Bernsteingilde, ab 1707 Mitarbeit am Bernsteinzimmer
 Volker Turau (* 1957), deutscher Physiker und Mathematiker

Siehe auch:
 Thurau
 Turow
 Tureau